Die 11. Etappe der Tour de France 2013 fand am 10. Juli 2013 statt. Sie führte als Einzelzeitfahren von Avranches über 33 km zum Mont-Saint-Michel.

Zwischenzeiten

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 11
201311
Sport (Avranches)
Le Mont-Saint-Michel